Enevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Enevo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Enevo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Novi Pazar, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar